Орти́с () — испанская фамилия.

Мужчины 
 Ортис, Верджил (род. 1998) — американский боксёр.
 Ортис, Виктор (род. 1987) — американский боксёр-профессионал.
 Ортис, Виллингтон (род. 1952) — колумбийский футболист.
 
 Ортис, Грегорис (род. 1995) — эквадорский футболист.
 Ортис, Данило (род. 1992) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Ортис, Дастин (род. 1988) — американский боец ММА.
 Ортис, Джон (род. 1968) — американский актёр, пуэрто-риканского происхождения.
 Ортис, Джордж (1927—2013) — французский коллекционер искусства.
 Ортис, Джоэл (род. 1980) — американский рэпер.
 Ортис, Диего (ок. 1510 — ок. 1570) — испанский композитор, гамбист, теоретик музыки.
 Ортис, Дилан (род. 2000) — колумбийский футболист.
 Ортис, Дэвид (род. 1975) — доминикано-американский профессиональный бейсболист.
 Ортис, Игнасио (род. 1987) — аргентинский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 2016 года.
 Ортис, Идалис (род. 1989) — кубинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка.
 Ортис, Лео (род. 1996) — бразильский футболист.
 Ортис, Луис (род. 1965) — пуэрто-риканский боксёр.
 Ортис, Луис (род. 1979) — кубинский боксёр-профессионал.
 Ортис, Луис де — испанский экономист 16 в.
 Ортис, Мануэль Антонио — парагвайский политический деятель.
 Ортис, Оскар Альберто (род. 1953) — аргентинский футболист.
 Ортис, Паула (род. 1997) — аргентинская хоккеистка на траве.
 Ортис, Пол — британский музыкант и композитор.
 Ортис, Ричард (род. 1990) — парагвайский футболист.
 Ортис, Роберто Мария (1886—1942) — аргентинский политик, президент Аргентины в 1938—1942 годах.
 Ортис, Саймон (род. 1941) — американский писатель и поэт.
 Ортис, Тито (род. 1975) — американский боец смешанного стиля.
 Ортис, Хорхе Альберто (род. 1984) — аргентинский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Ортис, Хосе Гильермо (род. 1992) — коста-риканский футболист, нападающий.
 Ортис, Хосе Мануэль (род. 1981) — испанский футболист.
 
 Ортис, Фелипе (род. 1977) — испанский футболист.
 Ортис, Фернандо (1881—1969) — выдающийся кубинский этнограф, антрополог, географ, экономист, исследователь афро-кубинской культуры.

Составные фамилии 
 Ортис Вердесото, Анаи (род. 2001) — эквадорская шахматистка.
 Ортис Торибио, Мануэль (род. 1984) — испанский футболист.
 Ортис Хименес, Карлос (род. 1983) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Камс Ортис, Франсиско (род. 1962) — испанский политик.

Женщины 
 Eva O. (настоящее имя Эва Ортис) (род. 1961) — американская певица, музыкант.
 Ортис, Кармен (род. 1956) — американский юрист, федеральный прокурор США судебного округа Массачусетс.
 Летисия (урожд. Летисия Ортис; род. 1972) — супруга Филиппа VI короля Испании, до 2014 принцесса Астурийская, с 2014 испанская королева-консорт.
 Ортис, Меча (1900 или 1905—1987) — аргентинская актриса.
 Ортис, Скарлет (род. 1974) — венесуэльская актриса.
 Ортис, Таня (род. 1965) — кубинская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Ортис, Татьяна (род. 1984) — мексиканская прыгунья в воду.